zjednoczenie – termin politologiczny
 zjednoczenie (branżowe) – organ zarządzania daną branżą w PRL
 Zjednoczenie (Węgry) – węgierski sojusz polityczny partii lewicowych
 Zjednoczenie – dziennik wydawany w powstaniu listopadowym przez Aleksandra Wielopolskiego